Анис Бадри (; родился 18 сентября 1990, Лион, Франция) — тунисский футболист, нападающий клуба «Эсперанс» и сборной Туниса. Участник чемпионата мира 2018 года.

Клубная карьера 

Бадри — воспитанник клуба «Олимпик Лион». В 2010 году он начал карьеру в команде Лиги 3 «МДА Чассели», после этого Анис провёл три года в дубле «Лилля». В 2013 году Бадри перешёл в бельгийский «Мускрон-Перювельз». 10 февраля в матче против «Вестерло» он дебютировал во Втором дивизионе Бельгии. 21 апреля в поединке против «Синт-Никласа» Анис забил свой первый гол за «Мускрон-Перювельз». В 2014 году Бадри помог клубу выйти в элиту. 27 июля в матче против «Андерлехта» он дебютировал в Жюпиле лиге.

Летом 2016 года Анис перешёл в «Эсперанс». 10 сентября в матче против «Стад Габесьен» он дебютировал в чемпионате Туниса. 30 октября в поединке против «Клуб Африкэн» Бадри забил свой первый гол за «Эсперанс». В 2016 году он вновь выиграл чемпионат и завоевал Кубок Туниса.

Международная карьера 
25 марта 2016 года в товарищеском матче против сборной Того Бадри дебютировал за сборную Туниса. 5 сентября 2017 года в отборочном матче чемпионата мира 2018 против сборной ДР Конго он забил свой первый гол за национальную команду.

В 2018 году Бадри принял участие в чемпионате мира в России. На турнире он сыграл в матча против команд Англии, Бельгии и Панамы.

Голы за сборную Туниса

Достижения 
Командные

 «Эсперанс»
  Чемпионат Туниса по футболу — 2016/17
 Победитель Арабской лиги чемпионов — 2017
 Обладатель Кубка Туниса — 2016

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на sports.ru

Футболисты Туниса
Игроки сборной Туниса по футболу
Игроки ФК «Мускрон-Перювельз»
Игроки ФК «Эсперанс» Тунис